Der Gelehrte bezeichnet:
 Der Gelehrte, Novelle von Ludwig Tieck aus dem Jahr 1827 

der Gelehrte ist Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:
 Ari der Gelehrte (1067/1068–1148), Islands erster Historiker, siehe Ari Þorgilsson
 Moritz der Gelehrte (1572–1632) Landgraf von Hessen-Kassel, siehe Moritz (Hessen-Kassel)
 Reinhard der Gelehrte (1576–1635), Grundherr in Michelfeld, Treschklingen und Wolfskehlen sowie Burgmann zu Oppenheim und Nierstein, siehe Reinhard von Gemmingen-Hornberg (1576–1635)

Siehe auch:
 Gelehrter
 Gelehrte